Fanfare bezeichnet musikalisch und akustisch
 eine Tonfolge mit Signalcharakter, siehe Fanfare (Signal)
 ein Musikstück für Trompeten und/oder Hörner und Pauken, siehe Fanfare (Musikstück)
 eine lange, ventillose Trompete, siehe Trompete#Geschichte
 eine Ventilfanfare, siehe Fanfarenzug
 ein elektrisches Signalgerät, siehe Aufschlaghorn
 eine Orchesterform, die in den Beneluxländern und Frankreich verbreitet ist, siehe Fanfare (Orchesterform)
 Fanfare Ciocărlia, rumänische Roma-Blaskapelle
 Fanfare Island, Insel des Wilhelm-Archipels, Antarktis

Fanfare ist der Titel folgender Druckerzeugnisse:
 Fanfare (Magazin), eine in den USA erscheinende Musikzeitschrift

Fanfare ist der Titel folgender Filme:
 …und die Musik bläst dazu (niederländischer Titel: „Fanfare“), Komödie unter der Regie von Bert Haanstra aus dem Jahr 1958
 Fanfaren der Liebe aus dem Jahr 1951
 Fanfaren der Ehe aus dem Jahr 1953

Siehe auch: